Гавриловский — посёлок в Поспелихинском районе Алтайского края России. Входит в состав Николаевского сельсовета.

История 
Основан в 1923 г..

В 1928 году состоял из 19 хозяйств. В административном отношении входил в состав Озерновского сельсовета Поспелихинского района Рубцовского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
В 1928 году основное население — украинцы.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 77 %.

Примечания 

Населённые пункты Поспелихинского района